Шан «Эрик» Пин (; родился 23 декабря 1984 года в Харбине) — китайский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции тяжёлого форварда и центрового. Прозвище — Зверь () В сезоне 2013-2014 выступал за греческий «Панатинаикос» и стал первым китайским баскетболистом, дебютировавшим за европейский клуб на высшем уровне.

Колледж 
Шан Пин учился в Колледже Эвондэйл в Окленде, Новая Зеландия, здесь же начал заниматься баскетболом, с 2005 по 2007 год выступал за центральный колледж штата Иллинойс (США), с 2007 по 2008 год выступал за Университет Небраска-Линкольн, с 2008 по 2009 — за университет Эмпории (Канзас).

Карьера 
Профессиональная карьера Шана началась в клубе китайской баскетбольной ассоциации «Бэйцзин Дакс» в 2009 году. В 2010 году он перешёл в клуб «Шаньси Чжунъюй», а в 2012 году присоединился к «Циндао Даблстар», где его одноклубником был Трэйси Макгрэди. В 2013 году перешёл в клуб чемпионата Греции «Панатинаикос».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Euroleague.net 
 Профиль на сайте ФИБА
 Профиль на сайте Eurobasket.com 
 Профиль игрока в Чемпионате Греции  
 Профиль на сайте Draftexpress.com
 Статистика на сайте Sports-Reference.com

Баскетболисты Китая
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки «Циндао Даблстар»
Игроки «Бэйцзин Дакс»
Игроки «Шаньси Чжунъюй»